Malanza peut désigner :
 le Malanza, un cours d'eau à Sao Tomé-et-Principe
 Vila Malanza, une localité à Sao Tomé-et-Principe
 la plaine de Malanza, une plaine en République démocratique du Congo.